Протокельтский язык — реконструированный язык-предок исторических кельтских языков. Протокельтский язык относился к индоевропейской группе языков. Некоторые лингвисты считают возможным говорить о близком родстве протокельтского языка с италийскими (итало-кельтская гипотеза). Исторически отдельные кельтские языки фиксируются приблизительно с 800 г. до н. э.: к этому времени можно говорить о распаде кельтского языка на отдельные ветви.

Существуют различные предположения о времени отделения протокельтского языка от общеиндоевропейского. Некоторые глоттохронологические подсчёты говорят о возникновении кельтской ветви около 6000 лет назад.

Некоторые слова 
Мать — *mātīr; отец — *φatīr; брат — *brātīr; сестра — *swesor; дом — *tegos; солнце — *sāwel; играть — *reb; день — *din, diwo; идти — *gad, kei; один — *oino; два — *dwei; три — *tisres; человек — *donjo; зверь — *mīlo; река — *abon, sindā; король — *rīg; принц — *brigantīnos; королевство — *rīgjo; родственник — *gnōto; любовь — *karatu, wenā; иноземец — *allo-mrog-i; лето — *samo; осень — *kento-gijamo; зима — *gajamo; весна — *φerrāko; ветер — *dī-reig-n.

Литература 
 Isaac G.R. Studies in Celtic sound changes and their chronology. Innsbruck, 2007
 McCone K. Towards a Relative Chronology of Ancient and Medieval Celtic Sound Change. Maynooth: Department of Old and Middle Irish, St. Patrick’s College, 1996. ISBN 0-901519-40-5.
 
 Pedersen H. Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen. 2. Band, Bedeutungslehre (Wortlehre). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1909, 1913. ISBN 3-525-26119-5.

Ссылки 
 English ― Proto-Celtic 

Древние языки Европы
Праязыки
Кельтские языки